Viper bezeichnet:
 eine Familie von Giftschlangen, siehe Vipern
 einen populären Mod-Chip für die Konsole Nintendo GameCube
 ein Strahltriebwerk, das Armstrong Siddeley Viper
 eine Gitarre, die ESP bzw. LTD Viper von ESP (Gitarren)

Kultur:
 Viper (Fernsehserie)
 Die Viper, italienischer Kriminalfilm von Umberto Lenzi (1975)
 einen Angriffsjäger aus der Fernsehserie Kampfstern Galactica
 Viper (Band), zeitweise auch unter dem Namen Viper Brazil bekannt, eine brasilianische Metal-Band
 Vipertime, britische Fusionband

Technik:
 VIPER (Entwurfsmuster), ein Software-Entwurfsmuster für Anwendungen mit User Interface

Fortbewegungsmittel:
 Dodge Viper, einen Sportwagen
 General Dynamics F-16, ein Kampfflugzeug von General Dynamics / Lockheed Martin
 Viper (Schiff), ein Kriegsschiff der deutschen Kaiserlichen Marine

Raketen:
 Viper Dart, eine amerikanische Höhenforschungsrakete
 Viper Falcon, eine amerikanische Höhenforschungsrakete
 AGM-80 Viper, eine amerikanische Luft-Boden Rakete
 FGR-17 Viper, eine amerikanische Panzerabwehrrakete

Achterbahnen, z. B.:
 Viper (Six Flags Darien Lake)
 Viper (Six Flags Great Adventure)
 Viper (Six Flags Great America)
 Viper (Six Flags Magic Mountain)
Personen

 Viper (Pornodarstellerin) (1959–2010), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Viper (Rapper) (* 1971), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch: